Schröter bzw. Schroeter steht für:

 Schröter (Familienname), siehe dort zu Personen namens Schröter oder Schroeter
 Schröter (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Schroeter (Adelsgeschlecht)

Biologie:
 Schröter (Käfer), Familie der Käfer
 Hirschkäfer (auch Schröter genannt), Käferart aus dieser Familie

Astronomie:
 Schröter (Mondkrater)
 Schroeter (Marskrater)
 (3707) Schröter, Asteroid

historische Berufsbezeichnungen:
 Schröter (Beruf), Lieferant, der Fässer mit Bier oder Wein bringt
 Schröter, alte Bezeichnung für den Schneider 
 Schröter bei der Münzherstellung, der Münzrohlinge („Schrötlinge“) zuschneidet 
 Schröter bei der Messerherstellung, der z. B. aus Knochen die Hälften für das Heft (Griffstück) zuschneidet 
 Schröter, alte schweizerische Bezeichnung für den Holzfäller 

Siehe auch:
 Schröder
 Schrödter
 Schrötter
 Schröther